Krusch ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Krusch (1857–1940), deutscher Historiker

 Paul Krusch (1869–1939), deutscher Geologe